Nespelem bezeichnet
 einen nordamerikanischen Indianerstamm, siehe Nespelem (Volk)

sowie folgende geographische Objekte im US-Bundesstaat Washington
 Nespelem River – einen Nebenfluss des Columbia River
 Nespelem (Washington) – eine Kleinstadt im Okanogan County
 Nespelem Community – einen census-designated place im Okanogan County